LOXHD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 947 амінокислот, а молекулярна маса — 221 947.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки